Theodore Racing je nekdanje hongkonško moštvo in konstruktor Formule 1, ki ga je ustanovil Teddy Yip in je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1978 ter med sezonama  in . Moštvo je nastopilo na 51-ih dirkah s 64-imi dirkalniki in osvojilo dve prvenstveni točki, ki sta ju s šestima mestoma dosegla Patrick Tambay na Veliki nagradi zahodnih ZDA v sezoni 1981 in Johnny Cecotto na Veliki nagradi zahodnih ZDA v sezoni 1983.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1983